Spojení písmen C a C může mít různé významy:

CC 
 CC – kód ISO 3166-2 pro Kokosové ostrovy
 zkratka Creative Commons
 zkratka Creative Cloud
 zkratka pro televizní stanici Comedy Central
 označení pole kopie v e-mailu
 zkratka dvojtečkového třídění
 zkratka Code civil – francouzský občanský zákoník
 konzulární sbor (z francouzského corps consulaire)
 zkratka Closed captioning – skryté titulky
 Compact Cassette – audio kazeta

.cc 
 .cc – internetová doména nejvyššího řádu pro Kokosové ostrovy

Externí odkazy